Le terme électrisation signifie charger d'électricité (ou de charges électriques) un objet :
 l'électrisation par conduction est l'électrisation d'un objet par un arc électrique ;
 lélectrisation par induction est l'électrisation d'un objet par un champ électrique ;
 l'''électrisation par frottement est un autre nom de l'effet triboélectrique ;
 Dans le langage courant, lélectrisation'' désigne un effet médical, équivalent à l'« électrocution » dans le langage populaire français..